Anders Westerberg kan syfta på bland andra:

 Anders Westerberg (född 1940), svensk präst och ställföreträdande generaldirektör
 Anders Westerberg (född 1964), serieskapare och illustratör
 Anders Peter Westerberg (1828–1909), svensk läkare och riksdagsman